Augila är ett släkte av insekter. Augila ingår i familjen Caliscelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Augila